Tongerlo (Antwerpen); een deelgemeente in de gemeente Westerlo in de Belgische provincie Antwerpen
Tongerlo (Bree); een deelgemeente in de Belgisch-Limburgse gemeente Bree
Tongerlo (Nederland); een plaats in de Nederlands-Limburgse gemeente Peel en  Maas

en verder:
Abdij van Tongerlo; een bekende norbertijnenabdij in de Belgische plaats Tongerlo
Tongerlo (bier); een bier, oorspronkelijk gebrouwen in de abdij van Tongerlo
Tongerlo (havezate); een voormalige havezate bij Lichtenvoorde